

Поздний миоцен

7 млн — 5,3 млн лет назад

Плиоцен

5,3 млн — 2,58 млн лет назад

Плейстоцен

Нижний палеолит: 2,58 млн — 300 000 лет назад

Средний палеолит: 300 000 — 50 000 лет назад

Верхний палеолит: 50 000 — 10 000 лет назад

Голоцен

Мезолит / Неолит: 10 000 — 5000 лет назад

Примечания 

Списки:Палеонтология
Антропогенез
Находки гоминид